Мирошов (, ) — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Рокицани Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте Мирошов относятся к 1366 году.

География 
Высота города над уровнем моря — 510 м. Расположен примерно в 8 км к юго-востоку от города Рокицани.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 Кадастровая карта города

Города Пльзенского края